Шахджаханпур:

 Шахджаханпур — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Шахджаханпур — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.